2 cieki w Polsce:
 Modrza – potok, dopływ Niebieszczanki
 Modrza – struga, dopływ Rzeczki

Zobacz też 
 Modrze